Бунн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1796−1860) — британский театральный менеджер.
  (род. 1959) — американский государственный деятель и политик.
 Бунн, Уильям Малкольм (1842—1923) — губернатор территории Айдахо с 1884 по 1885 год.
 См. также 
 Банн
 Бун